Candedo peut désigner :

Toponymes

Candedo, une des paroisses civiles de la municipalité de Murça, située dans le district de Vila Real ;
Candedo, une des paroisses civiles de la municipalité de Vinhais, située dans le district de Bragance.

Homonymie de toponyme